Simon Illmer ist der Name folgender Personen: 

* Simon Illmer (Politiker, 1919) (1919–2001), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Simon Illmer (Politiker, 1954) (* 1954), österreichischer Politiker (ÖVP)